Эктоплазма может означать:
 Эктоплазма (цитология)
 Эктоплазма (мистика)